Catch a Fire (album), een muziekalbum uit 1973 van Bob Marley & The Wailers
 Catch a Fire (Haddaway), een nummer en single van Haddaway
 Catch a Fire (film), een film uit 2006 van Phillip Noyce